Saathoff ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Saathoff (1875–1968), deutscher lutherischer Pastor und Historiker
 Fokke Saathoff (* 1957), deutscher Bauingenieur für Geotechnik und Küstenwasserbau, Hochschullehrer
 Gitta Saathoff (* 1964), deutsche Politikerin, siehe Gitta Connemann
 Johann Saathoff (* 1967), deutscher Politiker
 Manne Saathoff (1914–1948), deutscher SS-Angehöriger und KZ-Blockführer